Municipio de Ferguson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ferguson (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Ferguson (condado de San Luis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de San Luis.
 Municipio de Ferguson (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.
 Municipio de Ferguson (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.